Hereo puede referirse a:
 Hereo, nombre genérico de los templos dedicados a la diosa Hera
 Hereo (Propóntide), ciudad griega de Tracia
 Hereo (rey), jefe de clan de los kushán, predecesor del Imperio kushán